Phang Nga (provincie), een provincie in het zuiden van Thailand.
Amphoe Mueang Phang Nga, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het zuiden van Thailand.
Phang Nga (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Phang Nga baai, een baai in de Phuketzee grenzend aan de provincie Phang Nga